

Geografia

Svizzera 
 Affoltern o Affoltern bei Zürich – ex comune ora quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)
 Affoltern am Albis – città nel distretto di Affoltern (Canton Zurigo)
 Distretto di Affoltern – distretto con capoluogo Affoltern am Albis
 Affoltern im Emmental – comune nella regione dell'Emmental-Alta Argovia (Canton Berna)
 Grossaffoltern, già Affoltern – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)